Виктор Антонович Григорьев: Григорьев, Виктор Антонович (1908—1969) — советский баскетбольный тренер.
 Григорьев, Виктор Антонович (1921—1985) — Герой Советского Союза.